Nils Palmgren kan syfta på:
 Nils Palmgren (militär) (1922-2019), svensk militär
 Nils Palmgren (konstkritiker) (1890-1955), svensk konstkritiker